Lozica kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Lozitsa (distrikt i Bulgarien), Pleven, Obsjtina Nikopol,

Kosovo 

 Llazicë, ort,